Sena Yamada (ur. 17 lutego 1994) – japoński motocyklista, zwycięzca serii All Japan Road Race J-GP3 z 2014 i 2015 roku.

Statystyki w MMŚ

Sezony

Starty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1994
Japońscy kierowcy MotoGP